Río Salinas steht für folgende Flüsse:

 Río Salinas (Tarija), Zufluss des Río Tarija in Bolivien
 Río Salinas (Pao Viejo), Zufluss des Río Pao Viejo in Venezuela
 Río Salinas, Unterlauf des Río Chixoy in Guatemala